De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1993 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 1 augustus 1993 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1993
Groot-Brittannië